Yeoman bezeichnet:
 englische Freibauern, Yeoman
 einen Dienstgrad im Stab der amerikanischen Marine, siehe Verwendungsbezeichnungen der United States Navy
 die Automarke Chevrolet Yeoman
 Yeoman (Indiana), eine US-amerikanische Stadt in Indiana
 das britische Unternehmen Foster Yeoman
 eine Werkzeugsammlung für die Web-Entwicklung, Yeoman (Web-Entwicklung) 

Yeoman ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Yeoman (* 1927), US-amerikanischer Footballspieler
 Owain Yeoman (* 1978), britischer Schauspieler
 Richard Yeoman-Clark, britischer Komponist
 Robert D. Yeoman (* 1951), US-amerikanischer Kameramann

Siehe auch:
 Yeomen
 Yeaman